A Segunda División 1966–67-es szezonja volt a bajnokság harminchatodik kiírása. A bajnokságban két csoportra osztva 16-16 csapat vett részt.

1. csoport

2. csoport

Rájátszás

Osztályozó 

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2